Anabel Medina Garrigues, właśc. Ana Isabel Medina Garrigues (ur. 31 lipca 1982 w Walencji) – hiszpańska tenisistka, w grze podwójnej zwyciężczyni French Open 2008 i 2009 i wicemistrzyni olimpijska z Pekinu (2008), zdobywczyni Pucharu Hopmana w 2013 roku.

Kariera tenisowa 
Status profesjonalny otrzymała w styczniu 1998 roku. Zawodniczka praworęczna z oburęcznym bekhendem.

W karierze zwyciężyła w jedenastu turniejach singlowych, a w siedmiu dochodziła do finałów. W grze podwójnej natomiast wygrała dwadzieścia osiem turniejów i osiągnęła osiemnaście finałów. Najwyższe miejsce w rankingu gry pojedynczej zanotowała 4 maja 2009 – 16. pozycję. Najwyższe – 3. miejsce w rankingu deblowym osiągnęła dnia 10 listopada 2008. W karierze wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe w grze podwójnej.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 18 (11–7)

Gra podwójna 46 (28–18)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze podwójnej

Występy w Turnieju WTA Tournament of Champions

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 10 (6-4)

Gra podwójna 6 (3-3)

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Przypisy

Bibliografia 

Hiszpańscy medaliści olimpijscy
Hiszpańskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Walencji
Medaliści letnich igrzysk olimpijskich w tenisie
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Triumfatorki French Open
Zdobywcy Pucharu Hopmana
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016